D'Onofrio puede hacer referencia a:

D'Onofrio, empresa peruana de negocio de helados y panetones.
D'Onofrio (apellido), apellido italiano.